New Hudson – città della Contea di Allegany, New York (Stati Uniti d'America)
 New Hudson Cycle Company – antica casa motociclistica britannica